Банке, Андерс — шведский режиссёр.
 Банке (Верхние Пиренеи) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Банке (район) — один из 75 районов Непала.
 Национальный парк Банке в Среднезападном регионе Непала.
 Храм Банке-Бихари